«Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» — широкоформатный художественный фильм по одноимённой рок-опере.

Сюжет 
Рок-опера Алексея Рыбникова и Павла Грушко — история легендарного героя латиноамериканского фольклора и поэмы чилийского поэта Пабло Неруды. В период «золотой лихорадки» середины XIX века, мечтая разбогатеть, Хоакин Мурьета направляется в Калифорнию. Его влечёт предчувствие любви, необычной судьбы и несметные богатства. На корабле Хоакин встречает ту, с кем ему суждено было связать свою судьбу.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Владимир Грамматиков, Алексей Тимм
 Режиссёр: Владимир Грамматиков
 Оператор: Александр Антипенко
 Художник: Константин Загорский
 Композитор: Алексей Рыбников
 Либретто: Павел Грушко

 Вокальные партии: Жанна Рождественская, Юрий Лоза, Константин Кужалиев, Геннадий Трофимов, Сергей Степченко, Феликс Иванов.
 Запись песен: группы «Аракс», «Интеграл», «Рок-Ателье», фолк-группа В. Назарова

Награды 
 1983 — XVI Всесоюзный кинофестиваль (Ленинград) по разделу художественных фильмов: приз творческому коллективу фильма «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» — «За поиск в жанре музыкальной кинодрамы».

Примечания

Ссылки 
 Песни из фильма

Фильмы СССР 1982 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Ялтинской киностудии
Фильмы с музыкой Алексея Рыбникова
Музыкальные фильмы СССР
Фильмы — лауреаты Всесоюзного кинофестиваля